Franz Gabl (1921-2014) – sciatore austriaco
 Gertrud Gabl (1948-1976) – sciatrice austriaca

Pagine correlate
Gabel
Gable